Absteiger aus der 1. Bundesliga Gruppe Ost war der Berliner SV 92. Dieser zog seine Mannschaft vollständig zurück, deshalb gab es in der Saison 2003/04 zwei Aufsteiger aus der Regionalliga Ost.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Als Meister der Regionalliga stiegen auf: Rissener SV (Nord), SV Motor Meerane (Ost), Wiesbadener THC (Süd), Bonner THV (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 03/04

2003
Hockey 2003
Hockey 2004